Halford kan syfta på:

 Halford (musikgrupp) – det band som Rob Halford startade 1999
 Halford, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Halford, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England
 Halford Island – en ö i Nunavut, Kanada

Personer
 Halford Mackinder (1861–1947), en brittisk geograf
 Rob Halford (1951–), en brittisk sångare